Antonovici (Antonovič):
 Isaia Antonovici, un episcop ortodox sârb
 Iacov Antonovici (1856, Similișoara Bogdanei - 1931, Huși), un episcop român

 Gheorghi Antonovici Gamov (1904 - 1968)

Nume de familie slave